Something Wicked This Way Comes kan syfta på:

 Something Wicked This Way Comes – originaltitel på en roman från 1962 av Ray Bradbury, se Oktoberfolket
 Something Wicked This Way Comes – originaltitel på en filmatisering från 1983 i regi av Jack Clayton, se Oktoberfolket (film)
 Something Wicked This Way Comes (musikalbum av Freddie Wadling) – musikalbum från 1989 av Freddie Wadling
 Something Wicked This Way Comes (musikalbum av Iced Earth) – musikalbum från 1998 av Iced Earth